Доброполь — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Доброполь — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Доброполь — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

См. также 
 Доброполье (значения)